Dragan Mladenović ist der Name folgender Personen:

* Dragan Mladenović (Handballspieler, 1956) (* 1956), jugoslawischer Handballspieler
 Dragan Mladenović (Handballspieler, 1963) (* 1963), jugoslawischer Handballspieler
 Dragan Mladenović (Fußballspieler) (* 1976), serbischer Fußballspieler